

Geografia 
 Quebec 
 Saint-Aubert, comune del Canada, nella provincia del Québec

 Francia
 Saint-Aubert – comune francese del dipartimento del Nord, nella regione dell'Alta Francia
 Saint-Aubert-sur-Orne – comune francese del dipartimento dell'Orne, nella regione della Normandia.
 Avesnes-les-Aubert –  comune francese del dipartimento del Nord, nella regione dell'Alta Francia.
 La Chapelle-Saint-Aubert – comune francese del dipartimento dell'Ille-et-Vilaine, nella regione della Bretagna.
 Le Mesnil-Aubert – comune francese del dipartimento della Manica, nella regione della Normandia.

Persone 
 Alexandre Aubert (1979 – ) – allenatore di biathlon ed ex biatleta francese. 
 Anaïs Pauline Nathalie Aubert alias Mademoiselle Anaïs (1802-1877) – attrice teatrale francese
 Andouin Aubert (? – 1363) – cardinale francese
 Aristide Aubert du Petit-Thouars (1760-1798) – capitano di vascello della Marina militare francese
 Caroline Aubert (1980 – ) – cestista francese
 Charles Aubert de La Chesnaye (1632-1702) – principale uomo d'affari e membro del Consiglio sovrano della Nuova Francia
 Édouard Aubert (1814-1888) – illustratore francese
 Étienne Aubert iuniore (.. – 1369) – cardinale diacono di Santa Maria in Aquiro
 Jacques Aubert (anche conosciuto come Jacques Aubert le Vieux -  Jacques Aubert il Vecchio, 1689 – 1753) – compositore e violinista francese
 Jean Aubert (n. 1921), scrittore, poeta ed editore francese
 Jean Aubert (1680 circa-1741) – architetto francese
 Jean-Baptiste Annibal Aubert du Bayet (1757-1797) – politico e generale francese.
 Jeanne Aubert (1906-1988) – attrice e cantante francese
 Karen Denise Aubert (n. 1978) – modella e attrice statunitense
 Lenore Aubert (1913 – 1993) – attrice statunitense
 Louis François Marie Aubert (1877-1968) – musicista, compositore e critico musicale francese
 Louis Marie Aubert Du Petit-Thouars (1758-1831) – botanico francese
 Marie-Hélène Aubert (n. 1955) – politica francese
 Pierre Aubert (n. 1927) – ex presidente della Confederazione svizzera
 Raphaël Aubert (n. 1953) – scrittore e giornalista svizzero
 Roger Aubert (1914-2009) – storico e teologo belga
 Sandrine Aubert (n. 1982) – sciatrice alpina francese
 Stephen Aubert alias papa Innocenzo VI – pontefice cattolico

Altro 
 Aubert o Auberti – famiglia italiana di origine francese

Pagine correlate 
 Oberti
 Alberti (disambigua)